Harmonieleer, de leer van de verbinding der akkoorden e.d. in de muziek
 Boventoon, een term uit de akoestiek en muziektheorie
 Sferische harmoniek, een wiskundig begrip